Los caprimúlgidos (Caprimulgidae) son una familia de aves caprimulgiformes conocidas popularmente como chotacabras, atajacaminos, gallinas ciegas (en Chile), engañapastores, añaperos, cuyeos (en Costa Rica) "capachos" (en Panamá) o zumayas.  

El nombre de la familia deriva de su género tipo, Caprimulgus, que procede de la combinación de las palabras latinas capra «cabra» y mulgere «ordeñar», en referencia a una antigua creencia sobre que los chotacabras mamaban de las cabras; una etimología similar a la de su nombre común en español, chotacabras: «chotar» es un término arcaico que procede del latín suctare y significa «mamar».
Se encuentran por todo el mundo. Son aves nocturnas de mediano tamaño con las alas largas y puntiagudas, patas cortas y pico muy corto aunque muy ancho, que suelen anidar en el suelo. Son activos por la tarde y al anochecer, y al principio de la mañana o por la noche. Se alimentan predominantemente de mariposas nocturnas y otros insectos voladores grandes. Su suave plumaje está coloreado para camuflarse entre la hojarasca del suelo. Esto les ayuda a permanecer ocultos durante el día.

Taxonomía 
Tradicionalmente esta aves se dividían en dos subfamilias: Caprimulginae (chotacabras o atajacaminos típicos) y Chordeilinae (añaperos o atajacaminos del Nuevo Mundo). 

Los dos grupos son similares en la mayoría de los aspectos, pero los Caprimulginae típicos tienen la cresta erizable en la nuca, el pico más largo y el plumaje más suave. De acuerdo con el estudio pionero de hibridación de ADN de Sibley y Ahlquist, el género Eurostopodus debe separarse en una tercera subfamilia: Eurostopodinae.

Filogenia 
La familia contiene 98 especies distribuidas en 20 géneros:
Género Eurostopodus 
Género Lyncornis 
Género Gactornis
Género Chordeiles 
Género Lurocalis
Género Nyctiprogne  
Género Nyctipolus 
Género Nyctidromus 
Género Setopagis 
Género Eleothreptus 
Género Systellura
Género Uropsalis 
Género Hydropsalis
Género Macropsalis
Género Siphonorhis 
Género Nyctiphrynus
Género Phalaenoptilus  
Género Antrostomus 
Género Veles
Género Caprimulgus

Referencias

Enlaces externos 

 
Familias de aves